Altingsvalget juni 1959 blev afholdt på Island den 28. juni 1959.

Politiske valg i 1959
Politiske valg i Island